«То, что называют любовью» (, альтернативный перевод — «Вот такая любовь») — американская мелодрама 1993 года.

Сюжет 
Молодая начинающая певица Миранда Пресли (не родственница певца) переезжает после смерти отца, огромного поклонника Элвиса, из Нью-Йорка в Нэшвилл. Она очень амбициозна, пишет песни, играет на гитаре и хочет стать знаменитой певицей. В Нэшвилле она попадает в известный паб «Синяя Птица» (который на самом деле существует и чья хозяйка играет саму себя в фильме), где каждую неделю проходят отборочные прослушивания молодых исполнителей. Паб славится тем, что многие певцы, начинавшие там свою карьеру, в дальнейшем становились знаменитыми кантри-звёздами.

В пабе Миранда знакомится с более талантливым, чем она, но чрезмерно надутым и угрюмым пессимистом Джеймсом Райтом (Ривер Феникс), который однако, в отличие от неё, сразу получает работу певца и завоёвывает её любовь. Там же происходит встреча Миранды с Линдой Лу Линдон (Сандра Буллок), приятной девушкой, которой не везёт ни в любви со своим парнем Билли, ни в карьере. Линда влюбляется в героя Дермота Малруни, талантливого автора песен, которые в конце концов будет исполнять сама Триша Йервуд, а тот в свою очередь безумно и без взаимности влюбляется в Миранду, девушку своего лучшего друга Джеймса.

В ролях 

 Ривер Феникс
 Дермот Малруни
 Сандра Буллок
 Саманта Мэтис
 Барри Шабака Хенли — ''преподобный Реймонд

Примечания

Ссылки 

Фильмы-мелодрамы США
Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы Питера Богдановича
Фильмы США 1993 года
Фильмы на английском языке